Sent Sever del Mostièr (en francès Saint-Sever-du-Moustier) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània. Fins a 1919 es deia Sent Sever.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Avairon